Baturetno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Baturetno, Singosari, by, 
 Baturetno, Tuban, by, 
 Baturetno, Yogyakarta, by, 
 Baturetno, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar